Costantino Mortati (1891-1985) – giurista, costituzionalista, accademico e rettore italiano
 Elfino Mortati (1959) – ex terrorista italiano
 Gennaro Mortati (1826-1890) – patriota e scrittore italiano